María Ana del Palatinado-Neoburgo (30 de enero de 1693 - 12 de septiembre de 1751) fue una hija de Ana María, Gran Duquesa de Toscana, de su primer matrimonio con Felipe Guillermo Augusto del Palatinado-Neoburgo.

Vida 
Fue la única hija superviviente de sus padres ya que apenas tres meses después de su nacimiento, su padre y su hermana mayor, Leopoldina, murieron con un mes de diferencia. Su madre, una viuda acaudalada, se casó por segunda vez, contra sus deseos, el 2 de julio de 1697 en Düsseldorf con el Príncipe Juan Gastón de Médici, un hijo menor del Gran Duque de Toscana, a quien ella aportó la perspectiva de herencias de territorios substanciales en Bohemia. En lugar de vivir en la capital de su suegro, Florencia, la pareja inicialmente tomó por residencia los dominios de su esposa en Bohemia, el castillo de Ploskovice cerca de Reichstadt. En menos de un año Juan Gastón abandonó a su esposa para ir a Praga, y después reanudó su residencia en Florencia, y la pareja nunca volvió a cohabitar.

Mientras tanto María Ana vivía al lado de su madre, quién estuvo muy presente en el crecimiento de la princesa, la hizo aprender francés y español, y los llegó a hablar bien.

Matrimonio e hijos 
María Ana se casó con Fernando María Inocencio de Baviera, quien se convirtió en general Imperial y un hijo menor del Elector Maximiliano II Emanuel de Baviera, el 5 de febrero de 1719 en Reichstadt. Tuvieron los siguientes hijos:

 Maximiliano Francisco José (1720-1738), murió en la juventud, soltero y sin descendencia.
 Clemente Francisco de Paula (1722-1770), se casó en 1742 con la Condesa Palatina María Ana del Palatinado-Sulzbach (1722-1790), sin descendencia superviviente.
 Teresa Manuela (1723-1743), murió en la juventud, soltera y sin descendencia.

En 1723 el padrastro de María Ana se convirtió en Gran Duque de Toscana, sucediendo a su hermano mayor, y su madre se convirtió en Gran Duquesa de Toscana, aunque nunca puso un pie en el reino de su marido. Su padrastro murió en 1737, su marido en 1738 después de una corta enfermedad, y su madre en 1741. Ella misma murió en 1751, a la edad de 58 años. 

Si su único hijo que la sobrevivió, Clemente Francisco hubiera producido descendencia superviviente, es muy probable que hubieran heredado el electorado bávaro tras la extinción de la línea principal en 1777.

Ancestros 

Nobles alemanas del siglo XVII
Nobles alemanas del siglo XVIII
Duquesas de Baviera
Casa de Wittelsbach
Condes palatinos de Neoburgo